NABF steht als Abkürzung für:

North American Boxing Federation, nordamerikanische Organisation im Profiboxen
National Amateur Baseball Federation, älteste nationale Baseball-Organisation der USA
North American Bordeaux Federation, nordamerikanischer Hundezuchtverein

NABF